«Зона пустоты» (: синку титай; ) — японский чёрно-белый фильм-драма, созданный известным представителем «независимого» японского кино, режиссёром Сацуо Ямамото в 1952 году. Кинолента снята по произведению писателя Хироси Нома.

Сюжет 
Незадолго до конца войны, солдат Китани освобождён из тюрьмы, где отбывал срок в 30 месяцев за кражу. Он возвращается в свою часть в Осаке, где незнакомые теперь для него солдаты относятся к нему с пренебрежением. Они, в большинстве своём, новобранцы, и толком не знают о том, за что он был осуждён, но злые языки постарались очернить Китани в их глазах. 

О прошлом и причинах своего тюремного заключения Китани расскажет лишь солдату Сода, единственному из всех, кто ему посочувствовал. До своего заключения Китани был влюблён в красивую гейшу. И когда он однажды нашёл на улице бумажник, то решил воспользоваться деньгами, чтобы купить ей свободу. Владельцем кошелька оказался офицер из его части и Китани предстал перед судом. 

В ходе судебного разбирательства были обнародованы дневники и письма Китани, в результате чего несчастного солдата обвинили в куче различных преступлений — объявили, что он настроен против армии, виновен в разглашении военной тайны, проводил время с развратными женщинами и украл деньги у своего начальника. 

Уже в настоящее время Китани случайно раскрывает коррупционный скандал в своём подразделении. К несчастью для него, его начальство узнаёт об этом и Китани включают в список отправляемых на фронт. Зная, что его отправка на фронт означает верную смерть, Китани понимает, что он в очередной раз стал жертвой злоупотребления военных на власть, и он делает попытку побега из части. Однако, Китани будет схвачен и посажен на корабль, отправляющийся к местам боевых действий в Китае.

В ролях 
 Такаси Канда — командир отряда
 Ёси Като — лейтенант Хаяси
 Исао Кимура — Китани
 Коити Нисимура — сержант Осуми
 Киёси Нономура — Утимура
 Исао Нумасаки — Никодза
 Ёити Нумата — дежурный офицер
 Эйдзи Окада — Окамато 
 Асао Сано — Икэно
 Цутому Симомура — Сода
 Кэндзи Сусукида — отец Итимуры
 Тосио Такахара — Сомэ
 Харуэ Тонэ — Ханаёи

Премьеры 
 — национальная премьера фильма состоялась 10 декабря 1952 года.

Награды и номинации 
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1953)
 Номинация на премию за лучший фильм 1952 года, однако по результатам голосования кинолента заняла лишь 6 место.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Японии
Чёрно-белые фильмы Японии
Фильмы Японии 1952 года
Экранизации литературных произведений
Фильмы Сацуо Ямамото